Eisermann ist der Familienname folgender Personen:

 André Eisermann (* 1967), deutscher Theater- und Filmschauspieler
 David Eisermann, deutscher Kulturjournalist und Hörfunkmoderator
 Falk Eisermann (* 1962), Bibliothekar und Inkunabelforscher 
 Gottfried Eisermann (1918–2014), deutscher Volkswirt und Soziologe
 Jessica Eisermann, deutsche Journalistin, Soziologin und Medienwissenschaftlerin
 Johannes Eisermann oder Ferrarius Montanus (* um 1486; † 1558), deutscher Jurist, Theologe und Philosoph; Gründungsrektor der Universität Marburg, siehe Johannes Ferrarius
 Michael Eisermann (* 1971), deutscher Mathematiker
 Richard Eisermann der Ältere (1853–1927), deutscher Genremaler
 Stefan Eisermann (1943–1998), deutscher Bildender Künstler, Maler und Mitglied des Potsdamer Kunstvereins
 Uwe Eisermann (* 1968), deutscher Hochschullehrer und Gründungspräsident der XU Exponential University of Applied Sciences
 Wolfgang Eisermann (1939–1993), deutscher Journalist